

Населені пункти та їхні частини
 Міхалін — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Міхалін — село в гміні Ваґанець Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Міхалін — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалін — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалін — село в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалін — село в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства
 Міхалін — частина міста Юзефув у Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Міхалін — частина села Янувек у гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалін — частина села Ґонсьори в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалін — частина села Усажув у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Міхалін — частина села Добежин у гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства
 Міхалін — колонія в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства

Примітки